Araria (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Araria (stad), een stad in het Indiase district Araria